Algarve Cup 2003 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var den 10:e upplagan av turneringen och spelades mellan den 14 och 20 mars 2003 i Algarve, Portugal. Vann gjorde USA efter vinst mot Kina med 2–0 i finalen. Det var USA:s andra seger i turneringen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 10th Algarve Cup 2003

2003 i Portugal
2003
Fotbollsåret 2003